Мозжинка — топоним:

 Мозжинка — река в Удмуртии, правый приток реки Большая Сарапулка
 Мозжинка — посёлок в Одинцовском районе Московской области
 Мозжинка — малая река в Одинцовском районе Московской области, левый приток Москва-реки